Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2009 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 20 do 25 stycznia 2009 w hali w Hartwall Arena w Helsinkach.

W konkurencji solistów zwyciężył Francuz Brian Joubert, zaś wśród solistek Finka Laura Lepistö. W parach sportowych złoty medal wywalczyli reprezentanci Niemiec Alona Sawczenko i Robin Szolkowy, zaś w parach tanecznych Rosjanie Jana Chochłowa i Siergiej Nowicki.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2008 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1995 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach.

Program zawodów 
 20 stycznia – uroczyste otwarcie zawodów, taniec obowiązkowy, program krótki par sportowych
 21 stycznia – program krótki solistów, program dowolny par sportowych
 22 stycznia – taniec oryginalny, program dowolny solistów
 23 stycznia – program krótki solistek, taniec dowolny
 24 stycznia – program dowolny solistek
 25 stycznia – pokazy mistrzów

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Tańcem obowiązkowym był Finnstep.

Przypisy

Bibliografia 
 

2009
2009 w łyżwiarstwie figurowym
2009 w Finlandii
Sport w Helsinkach